Die Football League First Division 1959/60 war die 61. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1959 und endete am 2. Mai 1960.

Der FC Burnley gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger Wolverhampton Wanderers die zweite englische Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beide Aufsteiger Sheffield Wednesday und FC Fulham konnten die Klasse halten; stattdessen mussten Leeds United und Luton Town den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Aston Villa und Cardiff City ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft des FC Burnley 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1959/60 für den FC Burnley in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Edward Lee, Ray Simpson: Burnley. A Complete Record, 1882–1991. Breedon, Derby 1991, ISBN 0-907969-90-9 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1959-60 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1959/60
Fußballsaison 1959/60